Schatzgräber steht für
 einen Schatzsucher
 Wetterstation Schatzgräber, deutsche Wetterstation auf Franz-Josef-Land, siehe: Operation Schatzgräber
 Der Schatzgräber, Oper von Franz Schreker
 Der Schatzgräber (Goethe), Ballade von Johann Wolfgang von Goethe
 Schatzgräbergeschichte, W. Bergengruen
 Die Schatzgräber, Hans-Werner Kettenbach, Krimi, (1998)